Красово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красово — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Красово — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Россия 
 Красово — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Красово — деревня в Некоузском районе Ярославской области.